Никульков — фамилия. Известные носители:

 Никульков, Анатолий Васильевич (1922—2001) — российский писатель, драматург.
 Никульков, Василий Иосифович (1899—1938) — советский политический и государственный деятель. Отец писателя Анатолия Никулькова.